Arnold Krumm-Heller
 Kimiko Krumm-Date
 Michael Krumm

Voir aussi 
 Krum
 Krumlov
Patronyme allemand